Prinsesse Margarita af Baden ( – 15. januar 2013) var en tysk prinsesse af Baden. Hun var datter af Markgreve Berthold af Baden og Prinsesse Theodora af Grækenland og Danmark. Prinsesse Margarita var gift med Prins Tomislav af Jugoslavien fra 1957 til 1981. Gennem sin mor var hun niece til den britiske prinsgemal Prins Philip, hertug af Edinburgh og kusine til Charles, prins af Wales.

Biografi

Tidlige liv 
Prinsesse Margarita blev født den 14. juli 1932 på Schloss Salem i Baden i Tyskland som det ældste barn og eneste datter af Markgreve Berthold af Baden og Prinsesse Theodora af Grækenland og Danmark. Hendes far havde fra 1929 været familieoverhoved for fyrstehuset Baden, der havde hersket over Storhertugdømmet Baden i Sydtyskland indtil 1918. Hendes mor var datter af Prins Andreas af Grækenland og storesøster til den senere britiske prinsgemal Prins Philip, hertug af Edinburgh.

Prinsesse Margarita voksede op med sin lillebror Prins Maximilian af Baden på Schloss Salem, hvor hendes far drev en skole sammen med Kurt Hahn. I 1948 flyttede hun til England, hvor hun blev uddannet som sygeplejerske ved St Thomas' Hospital. Hun deltog ved sin tante Dronning Elizabeth 2.'s kroning i Westminster Abbey i 1953.

Ægteskab 
Under sit ophold i London mødte hun Prins Tomislav af Jugoslavien, der var medlem af Jugoslaviens eksilerede kongefamilie og lillebror til den forhenværende Kong Peter 2. af Jugoslavien. Prinsesse Margarita og Prins Tomislav blev gift ved en borgerlig vielse den 5. juni 1957 på Schloss Salem, efterfulgt af en lutheransk og en serbisk-ortodoks kirkelig vielse den 6. juni 1957. Blandt bryllupsgæsterne var Prins Philip, hertug af Edinburgh og Simeon 2., forhen tsar af Bulgarien.

Parret slog sig ned i Storbritannien, hvor de drev en frugtplantage nær Billingshurst i Sussex. De fik to børn, Prins Nikola og Prinsesse Katarina. De blev skilt i 1981.

Senere liv 
Prinsesse Margarita led af dårligt helbred i sine senere år. Hun deltog som gæst ved brylluppet mellem prins William og Catherine Middleton i Westminster Abbey den 29. april 2011.

Prinsesse Margarita døde som 80-årig den 15. januar 2013 i Farnham i Surrey i England efter længere tids sygdom. Hendes bisættelse fandt sted i den serbisk-ortodokse kirke Saint Sava i Notting Hill den 24. januar 2013. Blandt deltagerne ved bisættelsen var hendes onkel, Prins Philip, hertug af Edinburgh, Dronning Anne-Marie og hendes nevø Kronprins Alexander af Jugoslavien. Prinsesse Margarita blev begravet på familiegravstedet i Stefansfeld i Baden-Württemberg i Tyskland den 28. januar 2013.

Anetavle

Referencer

Eksterne henvisninger 

Huset Zähringen
Prinsesser
Kongelige fra Tyskland